La nazionale di calcio femminile del Malawi è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dello Malawi, gestita dalla Federazione calcistica del Malawi (Football Association of Malawi - FAM).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 139º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone nove rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come i continentali Coppa delle Nazioni Africane e Giochi panafricani oltre che, potenzialmente, ai Giochi olimpici estivi, al Campionato mondiale FIFA, a tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Calciatrici

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non invitata
 1995: non invitata
 1998: non qualificata
 2000: non qualificata
 2002: non qualificata
 2004: non qualificata
 2006: non qualificata
 2008: non qualificata
 2010: non qualificata
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: non qualificata
 2018: non qualificata
 2022: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica del Malawi
 Nazionale di calcio del Malawi

Collegamenti esterni 
  Women's National Football team  nel sito ufficiale Football Association of Malawi (FAM)

Nazionale di calcio femminile del Malawi